Сезон Формулы-1 1980 года — 31-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 13 января по 5 октября и состоял из 14 этапов.

События чемпионата 
Седьмым этапом турнира должен был стать , но из-за конфликта FISA и FOCA гонка хоть и состоялась в назначенный день (1 июня), в ней приняли участие только сторонники FOCA (в число которых не входили Alfa Romeo, Ferrari и Renault). Результаты соревнования не были учтены в зачёт чемпионата мира.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 5 лучших из 7 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 7 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. При подсчёте очков учитывались результаты всех гонок.

События чемпионата

Расписание чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Алан Джонс

| align="right"| 71
|-
! 2
|  Нельсон Пике

| align="right"| 54
|-
! 3
|  Карлос Ройтеман

| align="right"| 49
|-
! 4
|  Жак Лаффит

| align="right"| 34
|-
! 5
|  Дидье Пирони

| align="right"| 32
|-
! 6
|  Рене Арну

| align="right"| 29
|-
! 7
|  Элио де Анджелис

| align="right"| 13
|-
! 8
|  Жан-Пьер Жабуи

|
| align="right"| 9
|-
! 9
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 7
|-
! 10
|  Кеке Росберг

| align="right"| 6
|-
! 11
|  Джон Уотсон

| align="right"| 6
|-
! 12
|  Дерек Дейли

| align="right"| 6
|-
! 13
|  Жан-Пьер Жарье

| align="right"| 6
|-
! 14
|  Жиль Вильнёв

| align="right"| 6
|-
! 15
|  Эмерсон Фиттипальди

| align="right"| 5
|-
! 16
|  Ален Прост

|

| align="right"| 5
|-
! 17
|  Йохен Масс

|
|

| align="right"| 4
|-
! 18
|  Бруно Джакомелли

| align="right"| 4
|-
! 19
|  Джоди Шектер

| align="right"| 2
|-
! 20
|  Марио Андретти

| align="right"| 1
|-
! 21
|  Эктор Ребаке
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 1
|-
! 22
|  Марк Зурер

|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! 23
|  Рикардо Сунино

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 24
|  Руперт Киган
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! 25
|  Клей Регаццони

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! 26
|  Ян Ламмерс

| align="right"| 0
|-
! 27
|  Эдди Чивер

| align="right"| 0
|-
! 28
|  Джоф Лиз
|
|

|
|
|

|

| align="right"| 0
|-
! —
|  Патрик Депайе

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Найджел Мэнселл
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Витторио Брамбилла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Андреа де Чезарис
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
|-
! —
|  Майк Такуэлл
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

| align="right"| 0
|-
! —
|  Тифф Нидл
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Дэйв Кеннеди

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Стефан Юханссон

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Стивен Саут
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Дезире Уилсон
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Харальд Эртль
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
| align="right"| 0
|-
! —
|  Кевин Коган
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| align="right"| 0

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Обзор чемпионата мира на 4mula1.ro

Сезоны Формулы-1